Улица Матросова:
 Улица Александра Матросова — улица в Калининском районе.
 Улица Матросова — улица в Красносельском районе.